Villanuova sul Clisi – comune italiano in provincia di Brescia
 Villanuova con Brazzoli – frazione di Pozzaglio ed Uniti, in provincia di Cremona
 Villanuova – frazione di Verolavecchia, in provincia di Brescia
 Villanuova – frazione di Ronco Canavese nella città metropolitana di Torino

Pagine correlate 
 Vilanova
 Villanova
 Villanueva
 Villeneuve
 Newtown